Motocyklowe Grand Prix Stanów Zjednoczonych 2013 – dziesiąta eliminacja Motocyklowych Mistrzostw Świata, rozegrana 24 lipca 2011 roku na torze Mazda Raceway Laguna Seca.

Wyniki MotoGP

Bibliografia 
 Oficjalna strona Motocyklowych Mistrzostw Świata

Motocyklowe Mistrzostwa Świata 2011
2011 w Stanach Zjednoczonych